

Toponymes 
 le quartier d'Orgemont, dans la ville d'Épinay-sur-Seine ;
 le quartier d'Orgemont, dans la ville d'Angers.